Jean-Sébastien Bach, ou Johann Sebastian Bach (1685-1750), compositeur et organiste allemand ;
 Johann Sebastian Bach (le jeune), (1748-1778), peintre, petit-fils du compositeur Johann Sebastian Bach.